Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2012 – szósta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 17 czerwca 2012 roku na torze Silverstone Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Wielkiej Brytanii